Basna (India), een plaats in India
Bäsna, een plaats in de gemeente Gagnef in het landschap Dalarna en de provincie Dalarnas län in Zweden